HMS Electra odkazuje na tato plavidla Royal Navy:
 HMS Electra (1806) – šestnáctidělová šalupa s brigovým oplachtěním, spuštěná na vodu 1806 a ztroskotaná 1808
 HMS Electra (1808) – šestnáctidělová šalupa s brigovým oplachtěním; ex francouzská Espiegle, ukořistěná 1808 a odprodaná 1816
 HMS Electra (1837) – osmnáctidělová šalupa, spuštěná na vodu 1837 a odprodaná 1862
 HMS Electra (1896) – torpédoborec třídy Brazen, spuštěný na vodu 1896 a sešrotovaný 1920
 HMS Electra (H27) – torpédoborec třídy E, spuštěný na vodu 1934 a potopený 1942

Rozcestníky - loď